Сушки — роди українського походження на теренах козацької України і Галичини.

Села:
 Сушки — Берестейська область, Кам'янецький район
 Сушки — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Сушки — Вітебська область, Міорський район

Село:
 Сушки — Рязанська область, Спаський район

Села:
 Сушки — Житомирська область, Коростенський район
 Сушки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Сушки — Хмельницька область, Красилівський район
 Сушки — Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Сушка